Zielonki (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Krakowski
 Zielonki (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Krakowski